Yank oder Yanks steht für:

 Yank, eine Kurzform von Yankee
 Yank (Automarke), US-amerikanische Automobilmarke
 Yank, eine Einheit in der Physik (Kraft pro Zeiteinheit), siehe Ruck
 Yank, Name für den Copy-Befehl in vi und den Paste-Befehl in Emacs, zwei häufig verwendete UNIX/Linux-Texteditoren
 Yank, the Army Weekly, ein wöchentliches Magazin für die US-amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg
 USS Yank (SP-908), ein Patrouillenboot der US-Marine (1917–1919)
 Yanks Air Museum, ein Luftfahrtmuseum in Chino, Kalifornien

Filme:
 A Yank at Oxford, Originaltitel einer britischen Filmkomödie aus dem Jahr 1938, siehe Der Lausbub aus Amerika
 A Yank in the R.A.F., US-amerikanisches Kriegsdrama (1941)
 The Yank, Arbeitstitel eines US-amerikanischen Genrefilms aus dem Jahr 2005, siehe Hooligans (Film)
 The Yank, US-amerikanische Filmkomödie (2014) 
 Yanks – Gestern waren wir noch Fremde (Yanks), britisches Filmdrama (1979)

Sportmannschaften:
 Boston Yanks, American-Football-Mannschaft von 1944 bis 1948
 New York Yanks, American-Football-Mannschaft in den Jahren 1950 und 1951, ursprünglich die Boston Yanks
 New York Yankees, ein US-amerikanisches Major-League-Baseball-Team mit den Spitznamen „Yanks“

The Yanks ist ein Spitzname folgender US-amerikanischer Fußballnationalmannschaften:
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-23-Frauen)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-19-Frauen)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (Männer)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-19-Junioren)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-18-Junioren)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-16-Junioren)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-15-Junioren)
 US-amerikanische Fußballnationalmannschaft (U-14-Junioren)

Siehe auch:
 Billy Yank
 Jank
 Yankee (Begriffsklärung)